Onderdistrict in Indonesië
 Klari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Klari (Karanggede), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Klari (Klari), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java